Hijra (Zuid-Azië), transgender vrouwen in Zuid-Azië
 Hidjra, de reis van de profeet Mohammed en zijn volgelingen van Mekka naar Medina